Vaticanum oder Vatikanum steht für:

 Vatikanisches Konzil; im Einzelnen:
 Erstes Vatikanisches Konzil (1869–70)
 Zweites Vatikanisches Konzil (1962–65)
 Vaticanum, Roman des portugiesischen Autors José Rodrigues dos Santos